Harwood se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David M. Harwood
 Robert Kevyn Harwood